Ліга Еровнулі 2018 — 30-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Грузії. Титул чемпіона вперше здобув Сабуртало.

Учасники

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center| 12/15 грудня 2018

|}

Статистика

Хет-трики

Покери

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Ліга Еровнулі на soccerway 

2018
Грузія
2018 у Грузії